La 2. divisjon 2017, anche nota come PostNord-ligaen per ragioni di sponsorizzazione, ha visto le vittorie finali di HamKam e Nest-Sotra, nei rispettivi raggruppamenti, con conseguente promozione in 1. divisjon. Raufoss e Notodden, seconde classificate, avrebbero affrontato il nuovo sistema di qualificazione alla 1. divisjon, che avrebbe coinvolto anche la 14ª classificata in quest'ultima divisione. Finnsnes, Brumunddal e Follo sono invece retrocesse in 3. divisjon dal gruppo 1, mentre Vindbjart, Fana e Byåsen hanno fatto lo stesso nel gruppo 2.

Classifiche finali

Gruppo 1

Gruppo 2

Qualificazioni alla 1. divisjon

Note

Collegamenti esterni 
 Risultati e statistiche del gruppo 1 e del gruppo 2 su Fotball.no

Calcio nel 2017
Campionato norvegese di calcio